Die 1. Bundesliga Pool 2011/12 war die 22. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 17. September 2011 und endete am 13. Mai 2012. Deutscher Meister wurde zum dritten Mal in Folge der BC Oberhausen, der somit seinen vierten Titel gewann.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste 
Im Folgenden sind die besten 22 Spieler der Einzelwertung angegeben.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2011/12 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2011
Poolbillardveranstaltung 2011
Poolbillardveranstaltung 2012